«Abegondo» puede referirse a:
 Abegondo, municipio español de la provincia de La Coruña.
 Abegondo (parroquia), parroquia del municipio español de Abegondo, de la provincia de La Coruña.